Chebyr Pazardżik, bułg. Хебър Пазарджик – bułgarski męski klub siatkarski, powstały w Pazardżiku. Obecnie występuje w Superlidze.

Sukcesy 
Puchar BVA:
  2018
Puchar Bułgarii:
  2019, 2020, 2022, 2023
Mistrzostwo Bułgarii:
  2021, 2022
  2019, 2020
Superpuchar Bułgarii:
  2019, 2021, 2022

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Trenerzy

Kadra

Sezon 2022/2023

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Przypisy 

Bułgarskie kluby siatkarskie
Pazardżik